Il cognome tedesco Credner può riferirsi a:

Georg Credner (1825-1899), pedagogo tedesco
Karl Friedrich Heinrich Credner (1809-1876), geologo tedesco, padre di Rudolf e Carl Hermann
Carl Hermann Credner (1841-1913), geologo tedesco figlio di Karl Heinrich Friedrich e fratello di Rudolf
Rudolf Credner (1850-1908), geografo tedesco figlio di Karl Friedrich Heinrich e fratello di Carl Hermann
Wilhelm Credner (1892-1948), geografo tedesco figlio di Rudolf, nipote di Carl Hermann e Karl Friedrich Heinrich
Karl August Credner (1797-1857), teologo bauriano tedesco